Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 (grupp 4) spelades från 17 september 2015 till 20 september 2016.

Tabell

Matcher

Källor
 Officiell hemsida

4